Coquí (Puerto Rico), plaats (comunidad) in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
Eleutherodactylus coqui, de Coquikikker
Coquifrankolijn, een vogel uit de familie fazantachtigen
Gebrüder Schmidt und Coqui, een suikerfabriek aan de rand van Oschersleben
Helmuth Coqui, een Duits politicus (SPD)
Johann Kaspar Coqui, Duits politicus en ondernemer
Coqui Bowl, een tennistoernooi, gehouden in San Juan, Puerto Rico